

Бережки — присілок, Подольський міський округ, Московська область

Бережки — село, Сарненський район, Рівненська область